Альперт — єврейське прізвище.

Прізвище Альперт (також Альпорт), швидше за все, походить від німецького прізвища Halpert або ж від німецького чоловічого імені Альберт (). Це прізвище найчастіше зустрічалася у вихідців із Саксонії.

Відомі носії 
 Альперт Алеан Олександрович ( 1938) — український фотохудожник. Заслужений працівник культури України.
 Альперт Макс Володимирович ( 1899 —  1980) — радянський фотограф.
 Ричард Альперт ( 1931) — американський гуру.
 Альперт Семен Аронович ( 1923 —  1992) — український вчений-правознавець.

Примітки

Див. також 
 Альперін

Єврейські прізвища